Кардашин может означать:
 Кардашин, Кардашинские острова — острова в Кардашинском лимане Херсонской области.

Персоналии 
 Кардашин, Алексей Владимирович (1921 — 1984) — советский танкист, Герой Советского союза.